Моника Сесилия Лингегор (; род. 22 декабря 1962 года) — шведская экономистка и предпринимательница.

Биография 
В 1987 году Моника Лингегор получила степень магистра экономики в Стокгольмском университете. Лингегор начала свою деятельность в качестве IT-консультанта в компании Capgemini и работала в SEB, Spray.se, а также была генеральным директором в компаниях Prenax Global AB, G4S Secure Solutions AB и Intelligence AG в период с 2005 по 2010 год.

С 2011 года она является генеральным директором компании Samhall AB — шведской государственной организации, предназначенной для защиты интересов и трудоустройства людей с инвалидностью. За это в 2015 году она получила премию Årets VD («Президент года») в категории крупных компаний, организованную сайтом motivation.se. В 2016 году Моника была 21-й в списке VA «111 самых влиятельных женщин в бизнесе».

Также Лингегор является председательницей совета директоров  и входит в совет директоров Humana AB,  AB и Flacotte AB.
17 августа 2020 года Лингегор вступит в должность президента и генерального директора компании SJ AB.

Примечания 

Экономисты Швеции
Женщины-экономисты